Delom-Sorbé
Hélène Saule-Sorbé

Voir aussi
Louis Marie Charles Hurault de Sorbée